Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Осасуна» 93-м в её истории.

Команда 2013/14

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Осасуна» в сезоне 2013/2014 годов.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Осасуна» в сезоне 2013/14 на сайте bdfutbol.com

2013/2014
Осасуна